Никольский тупик:

 Никольский тупик — тупик на северо-западе Москвы.
 Никольский тупик — тупик в центре Москвы в Китай-городе, существовавший до начала 1960-х годов.